Кафа́ры ( — «чистые»):

 Кафары — раскольническое христианское движение III—VII веков.
 Кафары — христианская секта, достигшая расцвета в западной Европе в XII и XIII веках.